Пара  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес — победители турнира.

Сеянные

 Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Титул)
 Лиза Реймонд /  Ренне Стаббз (Второй раунд)
 Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Полуфинал)

<ol start="5">
 Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
 Екатерина Макарова /  Янь Цзы (Первый раунд)
 Саня Мирза /  Вирхиния Руано Паскуаль (Первый раунд)
 Мария Кириленко /  Агнешка Радваньская (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки
Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2010